Hartavan, comune armeno della provincia di Aragatsotn
 Artavan, comune armeno della provincia di Vayots Dzor